WNS steht für:
 White-Nose-Syndrom, Krankheitsbild bei Fledermäusen
 Nawabshah Airport (IATA-Code), Flughafen von Nawabshah, Pakistan
 Bahnhof Neustadt (Dosse) (DS100-Code)
 Windows Push Notification Service, ein Windows-Systemdienst zum Empfang geänderter bzw. weiter entwickelter Daten (als Push Service bedenklich bzgl. Datenschutz)

Abkürzung